Die 13. Badminton-Weltmeisterschaft fand in der National Indoor Arena in Birmingham, England, zwischen dem 28. Juli und dem 3. August 2003. Sie wurden aufgrund von SARS von ihrem ursprünglichen Termin im Mai auf Ende Juli verschoben. Folgend die Resultate im Damendoppel.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Referenzen 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=40F38303-C037-45A9-93CB-C7A7AAED7AFC

2003 Damendoppel
Weltmeisterschaft 2003/Damendoppel
Weltmeisterschaft 2003
Weltmeisterschaft 2003